Allen Bayou ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allen Bayou (North Blackfish Bayou, 83062), Fluss im St. Francis County in Arkansas
 Allen Bayou (North Blackfish Bayou, 83063), Fluss im St. Francis County in Arkansas